Norris är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bruce Norris
 Chuck Norris
 Daran Norris
 David Norris (fotbollsspelare)
 David Norris
 Dean Norris
 Edwin Norris (1795–1872), engelsk assyriolog
 Edwin L. Norris
 Frank Norris
 George W. Norris
 Henry Norris (hovman) (död 1536), påstådd älskare till Anne Boleyn 
 Henry Norris, 1:e baron Norreys (1525–1601), elisabetansk hovman 
 Henry Norris (affärsman) (1865–1934), brittisk affärsman, fotbollsordförande och politiker 
 Hermione Norris
 John Norris , flera personer
 John Norris (amiral) (1670–1749), brittisk amiral
 John Norris (filosof) (1657–1711), filosof och poet
 John Norris (militär) (1547–1597), engelsk krigare
 Josh Norris
 Kathleen Norris
 Lando Norris, brittisk racerförare, i bland annat formel 1 
 Lee Norris
 Moses Norris
 Pippa Norris
 William Norris (1433–1507), engelsk krigare
 William Norris, 1:e baronet, brittisk diplomat
 William C. Norris, amerikansk datorpionjär 

Engelska efternamn